Michaił Moisiejewicz Glidier, ros. Михаил Моисеевич Глидер (ur. 5 stycznia 1900 w Geniczesku, zm. 1967) – radziecki operator kamery, oficer Armii Czerwonej.

Życiorys 
Od 1920 do 1926 pracował jako fotograf w studiu w Kijowie. Od 1926 do 1933 był zatrudniony jako asystent operatora oraz operator w studiu filmowym w Odessie i Kijowie. Od 1933 do 1963 był operatorem w studiu Sojuzkino-CSDF. Brał udział w II wojnie światowej od 12 kwietnia 1943 był członkiem działań partyzanckich w ZSRR i na Słowacji. W szeregach Armii Czerwonej pracował jako operator działań na froncie wschodnim. W stopniu kapitana filmował m.in. walki pod Sanokiem. 30 października 1944 został mianowany komisarzem 2 Czechosłowackiej Brygady Partyzanckiej.

Członek KPZR od 1944. Autor książki pt. С киноаппаратом в тылу врага (tłum. pol. Z kamerą filmową na tyłach wroga).

Został pochowany na Cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie.

Filmografia 
 1928 — Музыкальная олимпиада; По Ойротии
 1932 — Иван
 1933 — Жить зажиточно
 1934 — Нанаец с реки Тунгуски; Лю-Фу
 1935 — Биробиджан; Кавалеристы; Рассказ о рыбной ловле; Город юности
 1936 — X съезд комсомола; С Новым годом !; Рабоче-крестьянская
 1937 — Московская орденоносная; Будем как Ленин; Обыкновенная женщина; Приятного аппетита; С. М. Киров; С Новым годом!
 1938 — Горняки
 1939 — Дворец Советов
 1941 — ВСХВ; Наша Москва; Полный вперед; После работы
 1943 — Битва за нашу Советскую Украину; Народные мстители
 1944 — Конвоирование пленных немцев через Москву
 1945 — Битва за правобережную Украину; Освобожденная Чехословакия; Первомайский парад в Москве
 1946 — Земля родная; 1 мая; Кандидат в Верховный Совет СССР Л. Леонов; Наш кандидат — президент АН СССР С. Вавилов
 1947 — День победившей страны; Румыния
 1948 — День воздушного флота СССР; Обновленная земля
 1952 — Советская Якутия
 1955 — Мургабский оазис; Международные соревнования легкоатлетов
 1956 — За дружбу и сотрудничество; Встречи с солнцем
 1958 — Сергей Эйзенштейн
 1959 — Пора большого новоселья; Раскопки в Кремле; Румыния; Больше квартир; Академия им. Ленина; День нашей жизни; Салом, Москва!; Строительство Дворца Советов; Шагай, семилетка
 1960 — 43-й Октябрь; Кино для детей; Программа КПСС
 1963 — Москва первомайская

Odznaczenia i nagrody 
 Order Wojny Ojczyźnianej I klasy (1944)
 Order Czerwonej Gwiazdy (8 maja 1945)
 Medal Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej II klasy (1944)
 Krzyż Wojenny Czechosłowacki 1939
 Zasłużony Działacz Sztuk RFSRR (1961)
 Nagroda Stalinowska III stopnia (1951; za film Обновление земли z 1948)

Przypisy

Bibliografia 
 

Członkowie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego
Laureaci Nagrody Stalinowskiej
Ludzie związani z Kijowem
Ludzie związani z Odessą
Odznaczeni Krzyżem Wojennym Czechosłowackim 1939
Odznaczeni Orderem Czerwonej Gwiazdy
Odznaczeni Orderem Wojny Ojczyźnianej I klasy
Pochowani na Cmentarzu Nowodziewiczym w Moskwie
Radzieccy operatorzy filmowi
Radzieccy partyzanci
Radzieccy żołnierze II wojny światowej
Zasłużeni Działacze Sztuk RFSRR
Urodzeni w 1900
Zmarli w 1967